Гальки  — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Гальки — деревня, Бешенковичский сельсовет, Бешенковичский район, Витебская область
 Гальки — деревня, Холопеничский сельсовет, Крупский район, Минская область

См. также 
 Галька